Население Узбекистана на 9 декабря 2022 года, по данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, составило 36 001 364 человек. По данным Книги фактов ЦРУ по странам мира — 30 565 411 чел. (1 июля 2020 г.). Значительные расхождения в оценках связаны с тем, что за всё существование независимого Узбекистана переписи населения в нём не проводились, первая в истории независимого Узбекистана перепись населения планируется на 2023 год.

Этнический состав и языки 

Узбекистан — многонациональная республика. Основную массу населения составляют узбеки (82 % на 2013 год), доля которых в общей численности населения систематически увеличивается. Второе место занимают таджики (4,8 % в 2013 году), также проживают другие народы Средней Азии: казахи , каракалпаки, киргизы, а также туркмены и другие). Одним из крупнейших этнических меньшинств остаются русские (2,6 % — самая многочисленная община в Средней Азии) и другие славянские народы. Официальный язык — узбекский; этим языком владеют около 90 % населения. В городах широко распространён русский язык, им пользуются св. 5 % населения.

По состоянию на 2000 год наиболее крупными национальными меньшинствами страны были:
русские (1 млн. 199 тыс. чел.), таджики (1 млн. 166 тыс. чел.), казахи (990 тыс. чел.), каракалпаки (504 тыс.), татары (324 тыс.), киргизы (422 тыс.), корейцы (164 тыс.), туркмены (152 тыс.), украинцы (105 тыс.) , армяне (42 тыс.), азербайджанцы (36 тыс.), персы (около 30 тыс.), уйгуры (20 тыс.), белорусы (20 тыс.), крымские татары (10 тыс., оценки — до 90 тыс.; в 1989 г. — 189 тыс., однако после распада СССР большая часть из них вернулась в Крым), евреи (около 10 — 20 тыс., в 1989 г. — 66 тыс.), среднеазиатские (бухарские) евреи (9,7 тыс. в 2000 г. и 28 тыс. в 1989 г.), турки (около 10 тыс., в 1989 г. — 106 тыс., однако после распада СССР большая часть из них — депортированные турки-месхетинцы — покинули страну), немцы (7,9 тыс., в 1989 г. — 39,8 тыс.), греки (менее 10 тыс., в 1989 г. — 10 тыс.), арабы (более 13 тыс. в 1989 г.) и другие.

Узбеки в исторических сведениях 
Узбе́ки, ўзбек, ўзбеклар тюркоязычный народ. Являются основным и коренным населением Узбекистана. В постсоветской Средней Азии представляют самую многочисленную из этнических групп. Количество этнических узбеков в Узбекистане составляет около 80 %. Древними предками узбеков были согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы, ферганцы и сако-масcагетские племенаНАРОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА. Т.1. Под редакцией С. П. Толстова, Т. А. Жданко, С. М. Абрамзона, Н. А. Кислякова. М., 1962, с.82..
К.Шаниязов относит усуней и хуннов к тюркоязычным племенам и именно с ними связывает тюркизацию ираноязычных племён на берегах Сырдарьи и появление нового тюркоязычного народа — кангаров. С рубежа н. э. начинается проникновение в Среднеазиатское междуречье отдельных групп тюркоязычных племён.

Наиболее раннее упоминание слова узбек в качестве личного имени относится к XII веку. Слово узбек возникло в Средней Азии среди огузских племён ещё до прихода монголов.Рашид ад-дин. Сборник летописей. Т.1., кн.1. М., 1952.
Этноним «узбек» был привнесён в регион при Тимуре, а стал более массово использоваться после завоевания и частичной ассимиляции в её среде дештикипчакских кочевников, перекочевавших в Мавераннахр на границе XV—XVI веков во главе с Шейбани-ханом. Поэт Алишер Навои в своих произведениях, написанных в XV веке упоминал об этнониме «узбек» как название одной из этнических групп Мавераннахра. Поэт XVII века Турды писал об этнониме «узбек» как об объединяющем названии для 92 родов на территории Средней Азии.

Бухарский эмират наряду с Хивинским ханством и Кокандским ханством являлся одним из трёх узбекских ханств в Средней Азии.

В 1870-х годах отмечали, что «узбеки, какой бы род жизни они не вели, все считают себя одним народом, но подразделяются на множество родов»''.
На основе многочисленного узбекского населения в 1924 году была создана Узбекская ССР.

Конфессиональный состав 
По конституции, Узбекистан является светским государством. Около 95 % населения исповедует ислам (узбеки и другие народы Средней Азии). 3 % — православные и другие христиане.

Города 
На 1 июля 2019 года в Узбекистане 16 939 600 горожан (50,5 %) и 16 584 000 сельских жителей (49,5 %). При оценке этих пропорций следует учесть, что в 2009 году в стране сразу 966 сельских населённых пунктов, где проживали более 4,0 млн человек, были переведены в разряд городских посёлков, в результате чего общий показатель урбанизации сразу поднялся с 35,8 % до 51,7 %. Некоторое снижение показателя урбанизации к 2013 году связано во многом с тем, что к 2011 году 17 новым городским поселениям был возвращён статус сёл. На 1 января 2013 года в стране 1204 городских поселения, но более 80 % из них (967 поселений) небольшие (до 10,0 тыс. человек). Крупных по населению (более 100,1 тыс. жителей) городов на 1 января 2013 года в республике было только 17, а более 500 тыс. жителей насчитывал только Ташкент.

Самый крупный город Узбекистана — Ташкент, столица страны, с населением 2 538 400 человек (на 1 июля 2019 года). Около половины русского населения Узбекистана проживает в Ташкенте, составляя ок. 20 % его жителей или около 440 тыс. из 2206 тыс. жителей города (2009 г.). В 1966 году город перенёс разрушительное землетрясение, но был быстро восстановлен. В Ташкенте сосредоточена большая часть промышленных предприятий республики, через него проходят важнейшие дороги; он является центром экономики, образования и культуры страны.

Второй по численности населения город в стране — Наманган (591,8 тыс.), расположенный в Ферганской долине, где также располагается ряд других крупных городов: Андижан (425,5 тыс.), Фергана (264,9 тыс.), Коканд (233,4 тыс.), Маргилан (215,4 тыс.). Третий по величине город страны — Самарканд (519,7 тыс.) — столица Узбекской ССР до 1930 года. Также выделяется Бухара (273,5 тыс.) — древний город, который долгое время был крупнейшим культурным и политическим центром Средней Азии — и Нукус (309,3 тыс.) — столица Каракалпакской автономной республики.

Численность населения

Демография 

Данные Книги фактов ЦРУ по странам мира (2017 год)

Население — 29 748 859 (Июль 2017 г.)

Общий коэффициент рождаемости — 16,9 на 1000 чел. 
Общий коэффициент смертности — 5,3 на 1000 чел. 
Суммарный коэффициент рождаемости — 1,78 детей на женщину 

Младенческая смертность — 18,6 на 1000 живых рождений 

Прирост населения — 0,93 % в год 

Ожидаемая продолжительность жизни — 73,8 лет. 

Возрастная структура:
0 — 14 лет — 23,88 % 
15 — 64 лет — 70,86 % 
Старше 65 — 5,25 % 

Средний возраст общий — 28,6 года 
Мужчины — 28 лет 
Женщины — 29,2 лет 

Городское население — 36,6 % (2017 г.) 
Коэффициент урбанизации — 1,62 % в год (2015—2020 гг.)

 Рождаемость и смертность с 1950 года

Источники:

Демографические особенности 

Республика Узбекистан, в административно-территориальном делении состоящая из Республики Каракалпакстан, 12 областей, 162 районов и 118 городов, по общей численности населения занимает третье место среди стран, входящих в состав СНГ, уступая лишь России и Украине. Характерной особенностью Узбекистана являются высокие темпы прироста населения. В этом отношении Республика Узбекистан уступает только Таджикистану, опережая все остальные государства ближнего зарубежья. Если за период с 1897 по 1993 год численность населения бывшего СССР выросла менее чем в 2 раза, то по Узбекистану этот показатель составил более 5,5 раза.

Увеличение численности населения Узбекистана происходит под влиянием ряда причин: исторических, социально-экономических и особенно свойственных для республики, демографических факторов. В свою очередь эти факторы непосредственно связаны между собой.

Равномерный рост численности населения Узбекистана происходит на протяжении многих лет. Но отмечались периоды, когда такая тенденция в некоторой степени была нарушена, например, во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Мобилизация военнообязанного населения на фронт вызвала резкое сокращение демографической базы его воспроизводства. Отрицательно демографическое эхо войны сказывается и в наши дни. Как подтверждают статистические данные, самые высокие темпы роста численности населения республики за всю её историю выпадают на современный этап, когда среднегодовой прирост численности населения достигает 3—3,5 процента. За последние три десятилетия численность населения Узбекистана возросла почти на 12 млн человек. Постоянное опережение республикой темпов роста населения по сравнению с другими регионами сопровождается систематическим увеличением удельного веса Республики Узбекистан в общей численности населения бывшего СССР. Так, если в 1926 году в Узбекистане проживало чуть более 3 процентов населения стран, входящих теперь в состав СНГ, то ныне этот показатель составляет более 7 процентов.

Население республики размещено по территории неравномерно, и по средней плотности населения Узбекистан находится впереди ряда стран СНГ, опережая по этому показателю остальные республики Центральной Азии. В связи с быстрым ростом численности населения плотность его на каждый квадратный километр территории на начало 1993 года выросла по сравнению с 1959 годом почти в 3 раза и составляет в среднем 48,5 человека.

В связи со специфическими особенностями природных условий — гористость, пустынность, аридностъ климата — в Узбекистане объективно сложилась концентрация населения главным образом в оазисах. В пустынных районах республики плотность населения очень низка. В Каракалпакстане она составляет 8,1, в Навоийской области — 6,5 человека на каждый квадратный километр территории.

Говоря о плотности населения, необходимо подчеркнуть, что отдельные области Узбекистана по этому показателю опережают все остальные регионы СНГ. Среди 164 административных единиц (краёв, областей, автономных областей), входящих в состав СНГ, всего в шести областях средняя плотность населения на каждый квадратный километр территории составляет более 150 человек, пять из них — это области Узбекистана. А Андижанская область по плотности населения опережает даже такую густонаселённую область, как Московская, и занимает первое место среди регионов СНГ и третье в мире после Мексики и Индии. Средняя плотность населения в Андижанской области 680,2 человека на каждый квадратный километр площади, а в Московской области — 334,5 человека. В Андижанской области, занимающей менее 1 процента территории республики, проживает более 9 процентов всего населения Узбекистана. Плотно заселена в пределах республики и Ташкентская область. Здесь средняя плотность населения на один квадратный километр площади составляет 279,3 человека, то есть в 6 раз больше, чем в среднем по республике. Такая высокая плотность населения в этой области связана прежде всего с расположением здесь значительного количества крупных промышленных предприятий и городских поселений. При этом большое место принадлежит Ташкенту — крупнейшему из городов Центральной Азии. В расчёте на 1000 человек по Республике Узбекистан в 1992 году естественный прирост составил 26,6 человека, то есть более чем в 4 раза больше, чем в странах СНГ.

В Узбекистане происходит, хотя и не очень быстрыми темпами, процесс урбанизации, то есть растёт число городов, повышаются их роль и значение в социально-экономическом развитии республики, увеличивается численность городского населения. По сравнению с 1939 годом число городов Узбекистана выросло почти в 5 раз.

Тенденция роста абсолютной численности городского населения республики продолжается, однако за последние годы удельный вес городского населения в общей численности населения не только не увеличивается, а наоборот, несколько снижается. Так, если, по данным 1979 года, городское население составило 41,2 процента, в 1989 году — 40,7, то в 1993 году — 39,4 процента. Это связано, во-первых, с тем, что естественный прирост сельского населения гораздо выше городского и, во-вторых, за последние несколько лет не происходит искусственного перевода отдельных сельских населённых пунктов в ранг городских поселений.

В Узбекистане за период с 1940 по 1993 год численность сельского населения увеличилась более чем в 2,5 раза (с 4945 тыс. в 1940 году до 13144 тыс. в 1993 году). Этим республика резко отличается от ряда регионов бывшего СССР, где численность сельского населения постоянно сокращается, главным образом за счёт миграции в города.

Очень высокими темпами растёт население столицы республики — города Ташкента. Если в 1939 году в Ташкенте проживало 556 тыс. человек, то на начало 1994 года — 2121 тыс. человек. В 1939 году до общей численности населения Ташкент занимал восьмое место в СССР, теперь вышел на четвёртое в СНГ, уступая таким крупным городам, как Москва, Санкт-Петербург и Киев. Большая роль в процессе урбанизации республики отводится таким древним городам, центрам культуры и цивилизации, как Самарканд, Бухара, Андижан, Фергана, а также сравнительно молодым промышленным и культурным центрам — Алмалыку, Ангрену, Навои, Зарафшану, Чирчику и другим.

В росте численности населения того или другого региона определённую роль играют миграционные процессы. Размах строительства за годы довоенных пятилеток, а также землетрясение 1966 года в городе Ташкенте, развитие производительных сил вызвали большой миграционный приток в Узбекистан из других регионов. Наибольший поток мигрантов наблюдался из России, с Украины, из Казахстана, других районов. Однако за последние 10—15 лет в миграционном процессе произошли значительные изменения и теперь в республике сальдо миграции является отрицательным.

В настоящее время для Республики Узбекистан характерна маятниковая миграция, т. е передвижение населения из сёл в города в течение суток. Это связано, прежде всего, с работой или учёбой жителей сёл в городах. В этом отношении особенно выделяются Ташкентская (главным образом город Ташкент), Андижанская, Ферганская области, в городах которых широкое развитие получили различные отрасли промышленности. Маятниковая форма миграции способствует повышению уровня занятости сельских жителей, их культуры, улучшению взаимоотношений городов и сел.

В 50-е — 90-е гг. XX века Узбекистан пережил демографический взрыв: 8,1 млн чел. в 1959 г., 14,1 млн в 1976 г., 24,5 млн в 2000 г. Однако в последнее время в Узбекистане отмечено снижение суммарного коэффициента рождаемости: 5,6 в 1980 г., 3,9 в 1993 г., 2,2 в 2008 г., 1,78 в 2016, что ниже уровня воспроизводства поколений — 2,15.

Планы проведения первой переписи населения в независимом Узбекистане 
Последняя перепись населения на территории страны проходила ещё перед распадом СССР в 1989 году.

В 2017 году планировалось, что первая в истории независимого Узбекистана перепись населения состоится в 2020 году, однако по неизвестным причинам её срок проведения перенесли в 2022 году. В феврале 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом официально подтвердил, что перепись состоится в 2022 году, но из-за последствий пандемии COVID-19 она была перенесена на 2023 год.

Примечания

Ссылки 
 90 % населения гордятся своей страной
 Сайт Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан